Austria:
 Ragnitz – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Leibnitz

Osoby:
 Joachim Ragnitz – niemiecki naukowiec